Фінал Кубка європейських чемпіонів 1979 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1978—1979 років, у якому зустрілися англійський «Ноттінгем Форест» та шведське «Мальме». Матч відбувся 30 травня 1979 року на «Олімпіаштадіоні» у Мюнхені. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Ноттінгем Форест».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1978-79 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1979 на transfermarkt 

1979
1979 у футболі
1979
Травень 1979